Акын:

 Акын — поэт-импровизатор и певец у тюркоязычных народов Средней Азии.
 Акын Калка — село в Коксуском районе Алматинской области Казахстана.
 Акын Сара — село в Ескельдинском районе Алматинской области Казахстана.
 Акын, Азра (род. 1981) — турецкая модель и актриса, победительница конкурса «Мисс мира».
 Акын, Гюльтен (1933−2015) — турецкая поэтесса.
 Акын, Фуркан (род. 2000) — турецкий футболист.

См. также 
 Акин